El término escala puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Ciencias
 a la escala temporal geológica;
 en la cartografía, a una escala, una relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad;
 a la economía de escala, basado en la producción de grandes volúmenes de bienes;
 a la escala de huracanes de Saffir-Simpson, que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento;
 a la escala de Jadad, procedimiento para evaluar de forma independiente la calidad metodológica de un ensayo clínico;
 a la escala de Mohs, que clasifica la dureza de una sustancia;
 a la escala de Pauling, que clasifica la electronegatividad de los átomos;
 a la escala humana, que clasifica las dimensiones de un elemento o espacio constructivo respecto a las dimensiones humanas;
 al orden de magnitud;

Matemática
 al escalado, la transformación lineal de las dimensiones de una figura;
 a una escala (relación), una proporción existente entre dos figuras semejantes;
 a los factores de escala;
 a la recta numérica;

Método científico
Organización de datos cualitativos en métodos científicos, ya que las escalas también constituyen un método para clasificar objetos o sucesos:
 a la escala de medición o nivel de medida;
 al tamaño;
 a las escalas de longitud;
 a la escala o nivel microscópico;
 a la escala o nivel mesoscópico;
 a la escala o nivel macroscópico;

Sismos o terremotos
 a la escala sismológica de Richter;
 a la escala de magnitud de onda superficial;
 a la escala de magnitud de las ondas de cuerpo;
 a la escala sismológica de magnitud de momento;
 a la escala Medvédev-Sponheuer-Kárník, para evaluar la fuerza de los movimientos de tierras;
 a la escala sismológica de Mercalli;
 a la escala sísmica de la Agencia Meteorológica de Japón;

Música
 a la escala musical;
 a Escala, un cuarteto de cuerda integrado únicamente por mujeres, conocidas sobre todo por su participación en el concurso Britain's Got Talent;

Lugares
 a Escala, una comuna francesa de los Altos Pirineos;
 a La Escala, un municipio en la provincia de Gerona;

Además
 a una escala, cada uno de los lugares donde interrumpen temporalmente su trayecto las embarcaciones o las aeronaves entre su punto de origen y el de destino;
 a una escala de asalto, una máquina de guerra usada por los antiguos para penetrar en una plaza sitiada;
 a una escala real, escalera de un navío para oficiales y personas distinguidas;
 a una escala', un concepto que indica la amplitud del conflicto representado en el reglamento de un juego.